Barnstein ist

ein Ortsname:
 Barnstein (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern

der Familienname folgender Personen:
 Ernst Barnstein (1891–1975), evangelischer Pfarrer, Gegner des NS-Regimes
 Ferdinand Barnstein, deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Bärnstein
 Baernstein